Николо Донато (; 28 января 1540 — 9 мая 1618, Венеция, Венецианская республика) — 93-й дож Венеции.

Биография
Донато родился в знатной семье и был последним из трех сыновей Джованни Донато и Элизабетты Морозини. Он получил образование в Падуе под присмотром своего дяди Джироламо и кардинала Агостино Вальера и делал успехи в области риторики.

В 1560 году Донато стал членом Великого Совета и получил свой первый политический пост в 1564 году как чиновник по особым поручениям. С тех пор Донато стал активным участником общественной жизни Венеции.

В 1566 году он работал членом магистрата в Далмации, участвовал в битве при Лепанто, а в 1574 году стал мэром города Виченца.

В следующем году он занял ту же должность в Копере. В это время он столкнулся с кризисом в отношениях с соседними Триестом по поводу эксплуатации соляных шахт, который завершился военной операцией.

Дож
4 апреля 1618 года, в условиях заговора Бедмара и хаоса, усугубленного смертью дожа Джованни Бембо, Донато удалось занять пост дожа. После избрания он пытался избавиться от славы скупца, но безуспешно. Его правление продолжалось всего 35 дней (4 апреля - 9 мая), за это время примечательного не произошло. По слухам, дож умер от переживаний, вызванных провалом его племянника Пьетро на выборах на высокую государственную должность: отказ сената он истолковал как личное оскорбление.

Литература 
 Andrea da Mosto. I dogi di Venezia. — Florenz, 2003. — ISBN 88-09-02881-3

Николо
Персоналии Италии XVII века
Правители Европы XVII века